Диего-Мартин ():

 Диего-Мартин (город) — город и административный центр региона Диего-Мартин в Тринидаде и Тобаго.
 Диего-Мартин (регион) — регион в Тринидаде и Тобаго.